Es gibt vier Nationalparks in Bosnien und Herzegowina mit einer Gesamtfläche von 460,77 km².

Siehe auch 
 Liste der Schutzgebiete in Bosnien und Herzegowina

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Bosnien und Herzegowina